Гебауэр — фамилия.

Известные носители:
 Гебауэр, Адольф (род. 1941) — чешско-немецкий композитор
 Гебауэр, Антон Карл (1872—1942) — чешско-австрийский этнограф
 Гебауэр, Вильгельм (1882—1972) — австрийский военачальник
 Гебауэр, Гюнтер (род. 1951) — немецкий музыкант
 ГеБауэр, Джуди — американская актриса театра и драматург
 
 Гебауэр, Йозеф (1942—2004) — чешский историк
 Гебауэр, Карлос Александр (род. 1964) — немецкий актёр и юрист
 Гебауэр, Клаус (род. 1960) — немецкий футболист
 Гебауэр, Курт (род. 1941) — чешский скульптор
 Гебауэр, Мишель-Жозеф (1763—1812) — французский композитор.
 Гебауэр, Райнер (род. 1951) — немецкий футболист
 Гебауэр, Стив (род. 1981) — американский кёрлингист
 Гебауэр, Томас (род. 1983) — немецкий футболист
 Гебауэр, Франсуа Рене (1773—1845) — французский композитор и музыкант, брат Мишеля-Жозефа Гебауэра.
 Гебауэр, Франц (1888—1958) — австро-венгерский оружейник и изобретатель
 Гебауэр, Франц Ксавьер (1784—1822) — австрийский музыкант
 Гебауэр, Фриц (1906—1979) — гауптштурмфюрер СС.
 Гебауэр, Христиан Давид (1777—1831) — датский художник.
 Гебауэр, Эмиль (1888— после 1956?) — чешский археолог-любитель
 Гебауэр, Эрнст (1782—1865) — немецкий портретист
 Гебауэр, Юлиус (1861—1955) — немецкий предприниматель
 Гебауэр, Ян (1838—1907) — чешский лингвист, иностранный член-корреспондент Петербургской АН.